Muckbach ist ein Gewässername:

 Muckbach (Brehmbach) (), rechter Zufluss des Brehmbachs am Bahnhof Dittwar, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Muckbach (Elz) (), rechter Zufluss der Elz nach Rittersbach, Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Muckenbach